AYM steht für:
 Yas Island Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugstation auf der Yas-Insel, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

aym steht für:
 Aymara (Sprache) (ISO-639-3-Code), indigene Sprache Südamerikas

Abkürzung